Посольство Туркменистана в Республике Беларусь () — официальная дипломатическая миссия Туркменистана в Республике Беларусь, расположена в Минск на проспекте Победителей. Дипломатические отношения между Туркменией и Республикой Беларусь установлены 21 января 1993 года.

Адрес посольства: 220035 Минск, проспект Победителей, 69.

История 
Посольство Туркменистана открылось в октябре 1995 года в Минске. Первым послом был назначен Илья Вельджанов.

В 2007 году на должность посла был назначен Ата Гундогдыев.

28 апреля 2011 года было подписано соглашение «О взаимном предоставлении земельных участков для размещения Посольства Туркменистана в Республике Беларусь и Посольства Республики Беларусь в Туркменистане».

С 2012 по 2014 год Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Беларусь являлся Мурад Язбердиев.

В марте 2015 года Назаргулы Шагулыев был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Беларусь.

Послы 
 Илья Вельджанов (1994—2007)
 Ата Гундогдыев (2007—2012)
 Язбердиев Мурад Какаевич (2012—2014)
 Назаргулы Шагулыев (с 2015)

Комплекс зданий Посольства 
В 2014 году во время официального визита Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Беларусь была заложена капсула в основание нового посольства Туркменистана в Минске. Контракт на проектирование и строительство заключен с компанией «Ренессанс». Общая площадь застройки составила 7137 м². Строительство закончилось в феврале 2016 года. Официальное открытие состоялось 12 мая 2016 года при участии Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Туркменистан
Дипломатические представительства Туркменистана
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании